Beobachtungsturm Kaltbrunner Ried steht für folgende Bauwerke in der Schweiz:

 Beobachtungsturm Kaltbrunner Ried (gross) in Kaltbrunn SG
 Beobachtungsturm Kaltbrunner Ried (klein) in Uznach